Ribeirão das Cruzes é um rio brasileiro do estado de São Paulo. 

Nasce na Zona Norte da área urbana de Araraquara (Região dos bairros Selmi Dei e Chácara Flora), onde é represado para captação e abastecimento de água para cidade. Sua foz é no Rio Jacaré-Guaçu, na divisa da cidade de Araraquara com Boa Esperança do Sul. Tem como afluentes vários cursos d'água da área urbana do município, denotando sua importância na configuração do relevo, drenagem e ocupação urbana. Entre seus afluentes destacam-se o Rio do Ouro (cuja foz localiza-se na área rural, nas proximidades do Bairro dos Machado), o Rio Águas do Paiol (cuja foz também localiza-se na área rural, nas proximidades do Salto Grande) e o Córrego da Servidão (canalizado, sob a Avenida Maria A. C. de Oliveira - Via Expressa, local suscetível a inundações). 

Cruzes
Geografia de Araraquara